Пытки, жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание в России запрещены статьёй 21 Конституции: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Статья 117 УК РФ запрещает «Причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями».

Россия является участницей ряда международных договоров, посвящённых борьбе с пытками и бесчеловечным обращением (Конвенция против пыток — ратифицирована в 1987 году, ЕКПП — ратифицирована в 1998 году) или включающих её (МПГПП — статья 7, ЕКПЧ — статья 3, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека — статья 3). Факультативный протокол Конвенции против пыток Россия, на июнь 2020 года, не подписала.

По данной в 2012 г. оценке бывшего специального докладчика ООН по пыткам М. Новака, «Россия является единственной страной, которая не допускает публикацию докладов ЕКПП». В 2013 г. с согласия российского правительства были опубликован доклады КПП о визите на Северный Кавказ в 2011 г. и в целый ряд регионов в 2012 г. С момента ратификации Россией ЕКПП 4 из 7, на 2019 год, сделанных Комитетом по предотвращению пыток публичных заявлений (не требующих согласия правительства на публикацию) касались России, а именно, положения в Чечне.

Европейский суд по правам человека, на конец 2011 года, усмотрел нарушение запрета пыток в 31 деле против РФ и нарушение запрета бесчеловечного или унижающего обращения — в 357 делах. В 2012 году, по оценке судьи ЕСПЧ от России А. Ковлера, статья 3 ЕКПЧ в делах против России «представлена, в основном, двумя категориями дел — условия содержания в СИЗО (..) и применение насилия в отношении задержанных и подследственных».

Специальный докладчик ООН по пыткам посещал Россию в 1994 году; следующий его визит был назначен на осень 2006 года, но был отложен и оставался таковым, по состоянию на 2012 год.

Причины и мотивы применения пыток в период сталинских репрессий 
Официально пытки в СССР были незаконны (в частности, УПК РСФСР 1923 года запрещал пытки на допросе статьёй 136), однако этот запрет нарушался в органах НКВД и НКГБ/МГБ/КГБ. Подследственные, под пытками вынужденные оговорить себя и других, рассчитывали иногда на предоставление им последнего слова в суде, где они смогли бы в присутствии судей заявить о том, что оговорили себя под пытками, но нередко слушания проводились без присутствия подсудимых, а в случае присутствия рядового подсудимого в зале суда слово им не предоставлялось.

Во времена хрущёвской «оттепели» советская прокуратура осуществила проверку ряда политических процессов и групповых судебных дел. В ходе допросов обвиняемых, были выявлены факты применения к арестованным физического воздействия с целью получения показаний. Во всех случаях проверка вскрыла грубую фальсификацию, когда «признательные показания» были получены под пытками. Специальная комиссия ЦК КПСС под руководством секретаря ЦК П. Н. Поспелова заявила, что имели место «факты незаконных репрессий, фальсификации следственных дел, применения пыток и истязаний заключённых». Например, в ходе допросов кандидата в члены Политбюро Р. Эйхе ему был сломан позвоночник , а маршал В. Блюхер скончался в Лефортовской тюрьме от последствий систематических побоев.

Как отмечал академик Д. С. Лихачёв: «В следственных делах оставались лишь те документы, которые играли на руку следовательской версии, выбитой из подследственных иногда пытками, и не только физическими. Самым страшным было положение семейных. Ничем не ограниченный произвол следователей угрожал пытками членам семьи, и мы не вправе строго судить тех, кто, не вникая даже в суть подписываемого, подтверждал версии следователей».

Пытки в современной России 
Российские правозащитники утверждают, что применение насилия в полиции России — это повсеместно распространенная практика. Также сообщается о широком распространении пыток в местах лишения свободы. Лишь некоторые должностные лица были привлечены за это к ответственности.

В 2017 году журналист РБК Илья Рождественский сообщил о секретном месте заключения ФСБ на юго-западе Московской области, где применяются пытки к подозреваемым в терроризме.

Несмотря на законодательный запрет, в 2018 году выявлена серия фактов применения пыток работниками пенитенциарной системы России, в том числе в Ярославской области, Калининградской области, Брянской области, Забайкальском крае, Республике Мордовия.

В октябре 2021 года общественный проект Gulagu.net сообщил о получении «секретного видеоархива» спецслужб, состоящий из 40 гигабайт видеозаписей, фотографий и документов, касающихся пыток и изнасилований в тюрьмах и СИЗО Саратовской, Владимирской и Иркутской областей.

Уголовная ответственность за применение пыток 

Для истязателей предусмотрена уголовная ответственность по ст. 117 ч. 2 п. д (истязание с применением пытки) от 3 до 7 лет лишения свободы. Под пыткой УК понимает согласно примечанию к ст. 117 «причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека, а также в целях наказания либо в иных целях». Уголовный кодекс также содержит отдельный состав — ч. 2 ст. 302 УК РФ, принуждение к даче показаний «со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание», с применением «насилия, издевательств или пытки», что влечет наказание от 2 до 8 лет лишения свободы.
Судебная статистика показывает, что ч. 2 ст. 302 УК на практике почти не применяется — за 2014 г. никто не был осужден по ней.

См. также 
 Пытки заключенных в ИК №1 Ярославской области
 Права человека в России
 Дело о пытках осуждённых в тюремной больнице под Саратовом
 Дело «Михеев против России»
 Комитет против пыток (Россия)
 Исчезновения людей в Белоруссии
 Звонок Путину

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 Доклады РФ по Конвенции против пыток: CAT/C/17/Add.15 (1996), CAT/C/34/Add.15 (2001), CAT/C/55/Add.11 (2004), CAT/C/RUS/5 (2010)
 Межгосударственные организации
 Заключения и рекомендации Комитета ООН против пыток 2002, 2006 2012
 Документы ЕКПП по России
 Доклад Правительству Российской Федерации, подготовленный Европейским комитетом по предотвращению пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) по итогам посещения Северокавказского региона Российской Федерации с 27 апреля по 06 мая 2011 года и ответ Правительства РФ
 Негосударственные организации
 Доклад для Комитета Министров Совета Европы о пытках и нарушении ст.3 Европейской конвенции Российской Федерацией М.: Ассоциация адвокатов России за права человека, 2012
 Российская Федерация. Пытки задержанных и вынужденные признания  Международная амнистия 2006
 Альтернативный доклад о выполнении РФ Конвенции ООН против пыток 2002
 Альтернативный доклад о выполнении РФ Конвенции ООН против пыток 2006
 Альтернативный доклад о выполнении РФ Конвенции ООН против пыток 2012
 Исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека по вопросу эффективности расследования жалоб на пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников милиции в России Красноярский комитет по защите прав человека, Коми правозащитная комиссия «Мемориал», «Комитет против пыток», Союз «Женщины Дона», «Человек и закон», «Общественный вердикт», Центр гражданского образования и прав человека 2012
 Эффективное расследование жалоб на пытки: как право работает для граждан, находящихся под следствием «Общественный вердикт» и Комитет против пыток 2010
 Пытки в Чечне: «стабилизация» кошмара  FIDH, Мемориал 2006
 Пытки в разных лицах. Изучение применения пыток в России. АСАТ, Комитет против пыток, Общественный вердикт, 2013
 Мониторинг применения пыток в уголовно-исполнительной системе Челябинской области. Доклад группы независимых наблюдателей под руководством Н. Щура, 2013
 Шепелева О. В российском законодательстве появилось определение понятия «пытка»
 Бывший участковый рассказал о видах пыток в полиции

Ссылки 
 Портал «Россия без пыток»
 Раздел о России  сайта Всемирной организации против пыток
 Социальная сеть Gulagu.net
 Фонд «В защиту прав заключенных»
 Фонд «Общественный вердикт»

Иностранные сайты о пытках в России
 Understanding Violence in Russia

 
Права человека в России